Ditt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ditt (1816–1888), deutscher Sänger (Bass, Bariton)
 Egon Ditt (1931–2005), deutscher Schachspieler und -funktionär
 Franz Ditt (1813–1854), deutscher Sänger (Tenor)
 Karl Ditt (* 1950), deutscher Historiker
 Martin Ditt (1810–1860), deutscher Theaterschauspieler